Schönstatt (Vallendar), een stadsdeel van de Duitse stad Vallendar
 Schönstatt-Bewegung, een vernieuwingsbeweging gesticht door pater Josef Kentenich in de katholieke kerk
 Schönstadt, een stadsdeel van de gemeente Coelbe in Hessen